Mahammatkodir Abdullaev – pugile uzbeko
 Muminjon Abdullaev – lottatore uzbeko
 Nazir Abdullaev – lottatore russo
 Sadriddin Abdullaev – calciatore uzbeko